Джеральд «Дже́рри» Хе́ллер (; , Шейкер-Хайтс, Огайо — 2 сентября 2016) — менеджер рэп-группы N.W.A и рэпера Eazy-E. Является одним из основателей и главным исполнительным директором (менеджером) Ruthless Records. Являлся менеджером у таких групп как Average White Band (Marvin Gaye, Michel’le, A.L.T. и Frost), а также Creedence Clearwater Revival (Van Morrison и Otis Redding).

Управление ростом рэпа Западного побережья 
В 1980-х годах начал управление зарождающейся в то время Лос-Анджелесской хип-хоп сцены, многие из рэперов были записаны на Macola Records в Голливуде. Он управлял группой N.W.A., членом которой был Ice Cube а также World Class Wreckin’ Cru, в которой состояли Dr. Dre и DJ Yella. 3 марта 1987 года, в Комптоне, штат Калифорния, он встретил рэпера Eazy-E и стал генеральным менеджером его лейбла — Ruthless Records.

Также управлял N.W.A. Под руководством Хеллера и Eazy-E, Ruthless Records имели шесть платиновых релизов в течение трех лет: Supersonic (J.J. FAD), Eazy-Duz-It (Eazy-E), Straight Outta Compton (N.W.A), No One Can Do It Better (The D.O.C.), дебютный альбом Michel’le, и Niggaz4Life (N.W.A).

Death Row Records и Лига Защиты Евреев 
Во время выхода Dr. Dre из Ruthless Records, Хеллер и директор Ruthless, Майк Клейн обратились за помощью к Лиге Защиты Евреев пишет Клейн:. «Лига Защиты предложила предоставить телохранителей Eazy-E, когда Suge Knight якобы угрожал ему в начале 1990-х». Это дало Ruthless Records право вступить в переговоры с Knight по поводу отъезда Dr. Dre. ФБР начало расследование по подозрению в отмывании денег, предполагая, что JDL вымогали деньги у Ruthless Records. Представитель JRV, Irv Rubin (Ирв Рубин) опубликовал пресс-релиз о том, что «Ничего не было, кроме близких, тесных взаимоотношений» между Eazy-E и Лигой.

Рассказал об отношениях JDL с Ruthless даже больше, чем ФБР уже знали. В частности, он заявил, что Eazy-E угрожали смертью, и было обнаружено, что он был в списке нацистских скинхедов. Хеллер предположил, что это могло быть из-за песни N.W.A «Fuck the Police»: «Это не секрет, что в период, после наездов Suge Knight, Eazy был вынужден разорвать контракты с Dr. Dre, Michel’le, и D.O.C., а Ruthless были защищены службами Израильской безопасности.» Он также утверждал, что Eazy-E восхищался JDL за их лозунг «Never Again» (Никогда больше), и что он планирует сделать фильм о группе.

После N.W.A 
N.W.A распалась в 1991 году. Вскоре Ruthless выпустили платиновый релиз Bone Thugs-N-Harmony хиты середины 1990-х годов. Хеллер продолжал работать в сфере рэпа, что вызвало рост латиноамериканского хип-хопа в Hit-a-Lick-Records.

Мемуары Хеллера, Ruthless написанные с Джил Реавилл, были опубликованы издательством Simon & Schuster/Simon Spotlight Entertainment в 2006 году.

Был женат на бывшей актрисе Гейл Штейнер и жил в городе Калабасасе, штат Калифорния.

В популярной культуре 
 В байопике 2015 года «Голос улиц» роль Хеллера исполнил популярный актёр Пол Джаматти.

Примечания

Ссылки 
 
 «Jerry Heller». Heeb. March 24, 2009
 KCAL9 (Co-Founder Of Ruthless Records Jerry Heller Discusses New Memoir)
 Ruthless A Memoir (Simon & Schuster)
 Hip Hop & Politics (Interview with Jerry Heller)
 XXL Magazine (Ruthless Records Co-Founder Jerry Heller Claims Eazy-E Had Plans To Kill Suge Knight)
 Vibe Magazine (13 Hip-Hop Conspiracy Theories)
 HipHop DX (Jerry Heller Claims He & Eazy-E Put The Source Magazine «In Business»)
 Rolling Stone Magazine (The 10 Wildest Rap Beefs Of All Time)
 AntiMusic.com (N.W.A’s Straight Outta Compton Turns 25)

Предприниматели США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы бизнеса Университета Южной Калифорнии